Александр Тюрберт:
 Тюрберт, Александр Александрович (1852—1877) — подпоручик, участник русско-турецкой войны.
 Тюрберт, Александр Антонович (1814—1890) — российский государственный деятель, тайный советник (1865).